Добридень Сергій Миколайович — заслужений донор України.
 Добридень Федір Михайлович (1902 — ?) — український радянський діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.

Примітки